3000 puede referirse a:

 Los 3000 metros de atletismo.
 Year 3000, el segundo sencillo de la banda de pop rock británica Busted.
 André 3000, rapero y productor de hip hop.
 Class of 3000, dibujo animado estadounidense creado por André 3000 y David L. Lynch
 Mr. 3000, a tres golpes de la fama, película estadounidense.